Portrait d'un homme et Portrait d'homme sont les noms donnés à plusieurs tableaux :
 Portrait d'homme de 1456 (Barthélemy d'Eyck)
 Portrait d'homme (Mantegna, 1460)
 Portrait d'un homme (Memling, 1470)
 Portrait d'un homme (Raphaël, 1502-1504)
 Portrait d'homme (Raphaël, 1503-1504)
 Portrait d'un homme, tableau de Corneille de Lyon réalisé vers 1545-1550.
 Portrait d'un homme (El Greco, vers 1590 - 1600).
 Portrait d'un homme (Vélasquez, 1623)
 Portrait d'un homme (Vélasquez, 1630)
 Portrait d'un homme et de ses enfants Anonyme,

Voir aussi